Ботнарюк Вадим Маркович — генеральний директор Російської фонографічної Асоціації (2004—2008).
 Ботнарюк Тетяна Володимирівна — молдовський політик, депутат Парламенту Молдови з 2009 року, член бюро партії «Відродження».